Biologia:
 Síntesi evolutiva moderna o síntesi neodarwinista, integració de la teoria de l'evolució de les espècies per selecció natural de Charles Darwin, la teoria genètica de Gregor Mendel com a base de l'herència biològica, la mutació genètica aleatòria com a font de variació i la genètica de poblacions matemàtica
 Síntesi o biosíntesi
 Síntesi proteica, procés anabòlic mitjançant el qual es formen les proteïnes a partir dels aminoàcids
 Síntesi dels aminoàcids, conjunt de processos bioquímics pels quals són produïts els diversos aminoàcids a partir d'altres compostos
 Síntesi de les pirimidines
 Síntesi dels esteroides
 Síntesi dels àcids grassos
 Filosofia: Síntesi (filosofia), triada de la dialèctica de Hegel 
 Òptica:
 Síntesi additiva de color o sistema de color additiu
 Síntesi sostractiva de color
 Física nuclear: Síntesi nuclear o nucleosíntesi
 Química: Síntesi química procés d'obtenir compostos químics a partir de substàncies més simples
 Psicologia: Raonament sintètic pel qual es crea un conjunt amb significat propi que va més enllà de la suma de les parts
 Música: Síntesi musical, camp de l'estudi de l'acústica musical